Открытый чемпионат Таиланда 2015 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2015 является 24-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Паттайе — с 9 по 15 февраля 2015 года. Турнир входил в азиатскую серию соревнований, проходившую между Australian Open и турниром в Индиан-Уэллсе.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Екатерина Макарова
 Парный турнир —  Пэн Шуай /  Чжан Шуай

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Пэн Шуай (№ 21 в мире на тот момент). Уже во втором раунде китаянка проиграла представительнице Японии Мисаки Дои. Прошлогодняя победительница турнира Екатерина Макарова не защищала свой титул. По итогу в финале турнира встретились две не сеянные на турнире теннисистки: Даниэла Гантухова и Айла Томлянович. В итоге победу одержала более опытная словачка — Гантухова, которая стала единственной трёхкратной чемпионкой на местном турнире (до этого она выигрывала в 2011 и 2012 годах). В розыгрыше приняло участие пять представительниц России, но лишь двоим — Вере Звонарёвой и Евгении Родиной удалось преодолеть первый раунд и по итогу пройти в четвертьфинал.

В парном турнире главный приз завоевал тайваньский дуэт — Чжань Хаоцин и Чжань Юнжань. Для Юнжань это победа стала второй нам местных соревнованиях (до этого она выиграла в 2008 году совместно с Чжуан Цзяжун). Прошлогодние чемпионки Пэн Шуай и Чжан Шуай не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Даниэла Гантухова обыграла  Айлу Томлянович со счётом 3-6, 6-3, 6-4.
 Гантухова выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Томлянович сыграла свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

|RD1-seed01=
|RD1-team01= Айла Томлянович
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=3
|RD1-score01-3=4
|RD1-seed02=
|RD1-team02= Даниэла Гантухова
|RD1-score02-1=3
|RD1-score02-2=6|RD1-score02-3=6}}

 Парный турнир 
  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань''' обыграли  Сюко Аояму /  Тамарин Танасугарн со счётом 2-6, 6-4, [10-3].
 Хаоцин выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Юнжань выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Паттайи по теннису
 WTA Тур 2015
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Таиланд
Теннис
Февраль 2015 года
2015